Pradel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Eugène de Pradel (1787-1857), poète et improvisateur ;
 Claude Pradel (1873-1938), homme politique français ;
 Seymour Pradel (1875-1943), poète, journaliste, enseignant et homme politique haïtien ;
 Louis Pradel (1906-1976), ancien maire de Lyon ;
 Louis Pradel (18?-19?) vice-président en 1917 puis président de 1922 à 1930 de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, juge consulaire co-commissaire général de l'Exposition internationale urbaine de Lyon de 1914 ; 
 Yvon Pradel (1926-2022), dramaturge et poète français :
 Jean Pradel (1933-2021) professeur de droit pénal ;
 Jean-Louis Pradel (1946-2013), historien de l'art, critique et chroniqueur, professeur en sciences humaines et histoire de l'art à l'École nationale supérieure des arts décoratifs et à l'école des beaux-arts de Quimper ;
 Jacques Pradel (1947-), journaliste et animateur de radio et télévision français ;
 Jacques Pradel (1948-2021), plus connu par son nom de scène Rita Brantalou, comédien et rockeur français ;
 Linda Pradel (1983-) handballeuse française ;
 Philippe Pradel (1956-), ingénieur des Mines français ;
 Pierre Pradel (1901-1977), historien de l'art, membre de l'Institut ;
 Famille de Pradel de Lamaze, famille subsistante de la noblesse française d'Uzerche.

Toponyme 

 Col du Pradel, col des Pyrénées ;
 Laval-Pradel, commune française du département du Gard, en région Occitanie.
 Le Pradel, village de la commune de Laval-Pradel dans le Gard ;

Architecture 
 Domaine du Pradel, ferme d'Olivier de Serres, agronome, "père de l'agriculture française", dans le département français de l'Ardèche.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien